Éditions Denoël, maison d'édition.
 Jacques Denoël, comédien français.
 Jacques Denoël, dessinateur belge.
 Robert Denoël, éditeur français d'origine belge.